Drzewo gałęzi rzymskiego rodu plebejskiego Licyniuszów z przydomkiem Krassus

Licyniuszów